Ron Carter, contrebassiste et violoncelliste de jazz et de musique classique américain, né le 4 mai 1937 ;
 Ron Carter, joueur de basket-ball américain né le 31 août 1956.